Влади́мир Ива́нович Горбуно́в:
 Горбунов, Владимир Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Горбунов, Владимир Иванович (Владимир Ибрагимович Эрль; 1947—2020) — русский поэт, прозаик, текстолог.
 Горбунов, Владимир Иванович (1929—2008) — директор НИИ электронной интроскопии.